Цоллернальб () — район в Німеччині, в складі округу Тюбінген землі Баден-Вюртемберг. Адміністративний центр — місто Балінген.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 16 громад () та 9 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Райони Баден-Вюртембергу